Ово је непотпун списак објављених и најављених игара које подржавају или захтевају Кинект контролере кретања за Xbox 360.

Постоји тренутно 130 игара на листи.

Листа не укључује Xbox Аркаду Кинект игара, које су детаљније описане на свом чланку.

Избачене игре

Види још 
 Плеј Стејшн игре
 Вии игре кретања
 Кинект игре за Xbox

Референце 

Видео-игре